Onderdistrict in Indonesië
 Bandar Khalipah (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Bandar Khalipah (Percut Sei Tuan), een plaats in het regentschap Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra